Csehország
Podolí, település a Brno-vidéki járásban
Podolí, Prachatice része
Podolí, település a Přerovi járásban
Podolí, település a Uherské Hradiště-i járásban
Podolí, település a Vsetíni járásban
Podolí, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
Podolí I, település a Píseki járásban